Cinq cyclones tropicaux portèrent le nom de Dean :
 Tempête tropicale Dean au cours de la Saison cyclonique 1983 dans l'océan Atlantique nord
 Ouragan Dean au cours de la Saison cyclonique 1989 dans l'océan Atlantique nord
 Tempête tropicale Dean au cours de la Saison cyclonique 1995 dans l'océan Atlantique nord
 Tempête tropicale Dean au cours de la Saison cyclonique 2001 dans l'océan Atlantique nord
 Ouragan Dean au cours de la Saison cyclonique 2007 dans l'océan Atlantique nord

Le nom a été retiré après la saison 2007 pour être remplacé par le Dorian

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme